Тре́віс іноді Тре́йвіс () — англомовне прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Тревіс (прізвище)
 Тревіс (ім'я)

Топоніми 
 Тревіс () — округ (графство) у штаті Техас (США).

Див. також 
 Travis — шотландська музична група
 Travis CI — сервіс безперервної інтеграції